«Займёмся любовью» () — американская музыкальная комедия 1960 года режиссёра Джорджа Кьюкора. В главных ролях снялись Мэрилин Монро, Ив Монтан, Тони Рэндалл и Фрэнки Вон.

Сюжет 

Миллиардер Жан-Марк Клеман (Ив Монтан), известный своими многочисленными любовными увлечениями, узнаёт, что его собираются высмеять в новом мюзикле. Он приходит на репетицию, но все принимают его за актёра-двойника, который должен сыграть роль Клемана. В театре он встречает очаровательную актрису Аманду Делл (Мэрилин Монро) и, чтобы продолжить знакомство с ней, продолжает притворяться бедным актёром. Вокруг этого недоразумения и закручивается интрига фильма. Клеман пытается завоевать сердце Аманды своими артистическими талантами, но вскоре обнаруживает, что в театре полно людей, которые поют, танцуют и читают скетчи намного лучше его. Тогда он пускает в ход своё главное преимущество.

В ролях 
 Мэрилин Монро — Аманда Делл
 Ив Монтан — Жан-Марк Клеман
 Тони Рэндалл — Александр Коффман, специалист по связям с общественностью
 Фрэнки Вон
 Вилфрид Хайд-Вайт
 Джин Келли — в роли самого себя
 Бинг Кросби — в роли самого себя
 Милтон Берл — в роли самого себя
 Мадж Кеннеди — мисс Мэннерс (в титрах не указана)
 Джо Бессер — Чарли Ламонт

 Производство 
Проблемы с производством фильма начались с самого начала. Монро не хотела сниматься в фильме, и у сценариста картины были сомнения по поводу актёрского состава. На этом этапе своей карьеры Монро приобрела плохую репутацию за то, что часто опаздывала на съёмочную площадку, забывала свой текст и перечила режиссёрам. Ни одному из актёров не понравился сценарий и производство картины было остановлено более чем на месяц.

 Оценки 

 Критика 
Картина получила смешанные отзывы критиков.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 69 %, на основании 16 рецензий критиков, со средним баллом 5.7 из 10.

В газете The New York Times писали, что сюжет фильма продвигается медленно, что Мэрилин Монро выглядела «неопрятно», а акцент Ива Монтана был настолько сложен для восприятия, что не был очарователен. Режиссура и сценарий были раскритикованы за то, что они не позволили Монтану раскрыть его актёрский потенциал.

В Variety писали, что фильм «взял что-то не слишком оригинальное, тему „Золушки“, и преподнесли её, как новшество. Монро восхищает».

По версии The New York Times: «изюминкой картины стал Милтон Берл, который крадёт всё шоу».

 Касса 
В первые выходные картина заработала всего 6 540 000 долларов.

Это был первый фильм с участием Монро, который получил такую маленькую кассу в первый уик-энд, хотя это был самый кассовый мюзикл года и один из двух самых популярных мюзиклов в 1960 году.

 Награды 
«Займёмся любовью» получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую оригинальную партитуру и две номинации на премию BAFTA, за лучший фильм и за лучшую работу зарубежного актёра (Ива Монтана). Фильм также был номинирован на премию «Золотой глобус», как лучший фильм (комедия или мюзикл).

 Саундтрек 
 «Let’s Make Love» (Сэмми Кан и Джимми Ван Хойзен) — в исполнении Мэрилин Монро, Фрэнки Вогана, Ива Монтана и хора
 «My Heart Belongs to Daddy» (Коул Портер) — в исполнении Мэрилин Монро
 «Give Me the Simple Life» (Руб Блум и Гарри Руби) — (пародия) в исполнении Фрэнки Вогана
 «Crazy Eyes» (Сэмми Кан и Джимми Ван Хойзен) — в исполнении Фрэнки Вогана
 «Specialization» (Сэмми Кан и Джимми Ван Хойзен) — в исполнении Мэрилин Монро и Фрэнки Вогана
 «Incurably Romantic''» (Сэмми Кан и Джимми Ван Хойзен) — в исполнении Бинга Кросби, Ива Монтана, Мэрилин Монро и Фрэнки Вогана

Награды и номинации 
 Лайонел Ньюмен номинирован на «Оскар» за лучшую музыку в мюзикле.
 Номинации BAFTA за лучший фильм из любого источника и за лучшего зарубежного актёра.

Примечания 

Фильмы США 1960 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1960 года
Фильмы о театре
Фильмы на английском языке
Фильмы 20th Century Studios